Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1967 è stato vinto dall’australiano Martin Mulligan (terzo successo) che ha battuto il connazionale Tony Roche, per 6-3, 0-6, 6-4, 6-1. Grazie al suo terzo successo nella competizione, Mulligan si è aggiudicato anche il Premio Presidente della Repubblica.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1967